Apače (Kidričevo), een plaats in de Sloveense gemeente Kidričevo
Apače (Pomurska), een gemeente in de Sloveense regio Pomurska